

Geografia 
 Abruzzo – regione italiana
 Giustizierato d'Abruzzo – nel XIII secolo, distretto amministrativo del regno di Sicilia

Persone 
 Andrew Abruzzo – nuotatore statunitense
 Michele Abruzzo – attore italiano
 Ray Abruzzo – attore statunitense

Pagine correlate 
 Abruzzi (disambigua)
 D'Abruzzo